William Blount (4e baron Mountjoy) (ca. 1478-1534), Engels edelman
 William Blount (senator) (1749-1800), Amerikaans politicus, een van de 'Founding Fathers'